Birmingham & District League 1895–96 var den syvende sæson af den engelske fodboldliga Birmingham & District League. Ligaen havde deltagelse af 16 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev for andet sæson i træk vundet af Aston Villa Reserves, som dermed vandt ligaen for anden gang.

Siden den forrige sæson havde to hold forladt ligaen, og to nye klubber, Hereford Thistle FC og Shrewsbury Town FC var blevet optaget.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger

Noter 

Sæsoner i West Midlands (Regional) League
Fodbold i 1895
Fodbold i 1896